La nazionale di calcio del Mozambico è la rappresentativa nazionale calcistica dell'omonimo paese africano ed è posta sotto l'egida della Federação Moçambicana de Futebol. Fondata nel 1976, è affiliata alla FIFA dal 1980.

Non ha mai partecipato alla fase finale della Coppa del Mondo, mentre ha all'attivo quattro apparizioni alla Coppa d'Africa (1986, 1996, 1998, 2010), anche se non è mai stata capace di superare il primo turno.

Eusébio, uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, nacque in Mozambico a Lourenço Marques (successivamente rinominata Maputo).

Nella graduatoria FIFA in vigore da agosto 1993 il miglior posizionamento raggiunto è stato il 66º posto nel novembre 1997, mentre il peggiore è stato il 134º posto di luglio 2005; occupa il 117º posto della graduatoria.

Colori e simboli

Divise storiche

Partecipazioni ai tornei internazionali 

Legenda: Grassetto: Risultato migliore, Corsivo: Mancate partecipazioni

Tutte le rose

Coppa d'Africa

Rosa attuale 
Lista dei giocatori convocati per le partite di qualificazione alla Coppa d'Africa 2021 contro  e .

|-----
! colspan="9" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="9" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="9" align="left" |
|-----

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni